Teksańska masakra piłą mechaniczną − seria filmowych horrorów, powstałych w latach 1974–2006
 Teksańska masakra piłą mechaniczną − horror z 1974 roku
 Teksańska masakra piłą mechaniczną 2 – pierwszy sequel filmu z 1986 roku. 
 Teksańska masakra piłą mechaniczną 3 – drugi sequel filmu z 1990 roku.
 Teksańska masakra piłą mechaniczną: Następne pokolenie – trzeci sequel filmu z 1994 roku
 Teksańska masakra piłą mechaniczną − film z 2003 roku (remake)
 Teksańska masakra piłą mechaniczną: Początek − film z 2006 roku (prequel)